Serranense – abitanti di Serrana
Serranense – abitanti di Serrano do Maranhão
Serranense – abitanti di Serranos